Куртомер може да се односи на:

 Куртомер (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Куртомер (Сена и Лоара), насељено место у Француској, у департману Сена и Лоара